El término mosquerito ventriamarillo puede referirse a:

 el nombre común de la especie de ave Ornithion semiflavum de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología;
 un nombre común de la especie de ave Empidonax flaviventris.